Papyrus 131, een handschrift van het Nieuwe Testament
 P131 (Letland), een regionale weg in Letland